El Coll de l'Estanyol és una collada del Massís del Canigó, a 1.674,7 metres d'altitud del terme comunal de Cortsaví, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Està situada en el racó sud-oest del terme de Cortsaví, en el vessant de llevant del Puig dels Pastors.

Bibliografia 
 
 .

Referències 

Colls de Cortsaví